La Ligue des champions de water-polo européen 2014-2015 est la quatrième édition sous ce nom de la principale compétition annuelle opposant les meilleurs clubs européens de water-polo et la cinquante-deuxième en tenant compte des précédentes coupes des clubs champions et Euroligues.

Elle est organisée par la Ligue européenne de natation (LEN) du  au , date de la finale jouée à Barcelone.

Participants 
Liste des participants avec le moement de leur entrée dans la compétition :

Tours de qualification

tour de qualification 
Les cinq premiers de chaque groupe accèdent au  de qualification. Les deux équipes classées sixième continuent leur saison européenne en LEN Euro Cup.

Groupe A 
Le tournoi s'est joué à Marseille (France) du 25 au .

Groupe B 
Le tournoi s'est joué à Herceg Novi (Monténégro) du 25 au .

de qualification 
Les deux premiers de chaque groupe accède au  de qualification où ils s'affronteront en match aller-retour. Les équipes classées  de chaque groupe continuent leur saison européenne en LEN Euro Cup.

Groupe A 
Le tournoi s'est joué à Hanovre (Allemagne) du 17 au .

Groupe B 
Le tournoi s'est joué à Budapest (Hongrie) du 17 au .

Groupe C 
Le tournoi s'est joué à Kragujevac (Serbie) du 17 au .

Groupe D 
Le tournoi s'est joué à Zagreb (Croatie) du 17 au .

de qualification 
Le gagnant de chaque match rejoint le tour préliminaire, les perdants sont reversés en quart de finale de LEN Euro Cup.

|}

Tour préliminaire 
Le tour préliminaire se jouera de la façon suivante : les douze équipes seront réparties dans deux groupes de six. Les matchs se joueront en aller-retour. Les trois premiers de chaque seront qualifiés pour la phase finale de la Ligue des Champions qui sera organisé à Barcelone (Espagne).

En cas d'égalité, les équipes seront départagés de la manière suivante :
 résultat sur les confrontations directes
 différence de buts sur les confrontations directes
 différences de buts générale
 équipe ayant marqué le plus de buts

Groupe A 

 * : équipe hôte du Final 6

Groupe B

Phase finale 
Le Final Six a eu lieu à Barcelone en Espagne du 28 au .

Références

2015-2014
Water-polo en 2014
Water-polo en 2015
water-polo M1